Ykkönen é a segunda maior liga de futebol na Finlândia. Ela dá acesso para a Veikkausliiga e o descenso para a Kakkonen, é administrada pela Federação Finlandesa de Futebol.

História 
A liga foi criada em 1973, atualmente conta com dez clubes.

Clubes

Temporada da Ykkönen de 2015

Campeões e artilheiros de 1973–2014 

Futebol da Finlândia
Campeonato Finlandês de Futebol
Finlândia